A Different Beat — альбом группы Boyzone
 A Different Beat — альбом Гэри Мура